IX Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się 1 maja 2003 roku w Sochaczewie. Tytuł mistrza Polski obroniła drużyna Orkana Sochaczew.

Wśród czternastu startujących zespołów znalazły się również nowo powstałe Atalanta Szczecin i Herkules Poznań.

Faza finałowa

Bibliografia 
 

2003
2003 w rugby union
2003 w polskim sporcie